Ženská čtyřhra Upper Austria Ladies Linz 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. Obhájkyně titulu z roku 2021 Natela Dzalamidzeová s Kamillou Rachimovovou, nastoupily s jinými spoluhráčkami a v prvním kole se střetly jako soupeřky. Rachimovová v páru se Sizikovovou vyřadila Dzalamidzeovou s Kužmovou.

Vítězem se stal gruzínsko-slovenský pár Natela Dzalamidzeová a Viktória Kužmová, který ve finále zdolal německo-ukrajinskou dvojici Anna-Lena Friedsamová a Nadija Kičenoková. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [12–10], v němž šampionky odvrátily mečbol. Obě si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Kužmová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul a pro Dzalamidzeovou to bylo třetí takové turnajové vítězství, jímž lineckou trofej obhájila.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2023
WTA Tour 2023